Asmund, Ásmund o Åsmund (nórdico antiguo: Ásmundr) es un nombre masculino de origen escandinavo, popular durante la Era vikinga. La etimología del nombre procede del protogermánico *ansuz (As en nórdico antiguo: dios(es).) y Mund (del nórdico antiguo, protector), por lo que se puede interpretar como «protector de los dioses». 

Puede referirse a:

Vikingos 
 Åsmund Kåresson, vikingo y maestro cantero erilaz de Suecia.
 Åsmund Grankjellson, vikingo de Noruega en el siglo XI
 Asmund asesino de berserkers, personaje legendario de la saga Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana

Sagas nórdicas 
 Ásmundar saga kappabana
 Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana

Científicos y eruditos 
 Karl Asmund Rudolphi, zoólogo alemán de origen sueco

Referencias 

Nombres escandinavos